Czerkassy, Czarkasy, Czerkasy – nazwy toponimów w Rosji, na Białorusi i Ukrainie

Białoruś 
:
 Czarkasy – wieś w obwodzie grodzieńskim
 Czarkasy – agromiasteczko w obwodzie mińskim
 Czarkasy – wieś w rejonie bieszenkowickim obwodu witebskiego
 Czarkasy – wieś w rejonie dokszyckim obwodu witebskiego
 Czarkasy – wieś w rejonie łozieńskim obwodu witebskiego

Rosja 
:
 Czerkassy – wieś w rejonie dawlekanowskim Baszkortostanu
 Czerkassy – wieś w rejonie stieplitamakskim Baszkortostanu
 Czerkassy – wieś w rejonie ufimskim Baszkortostanu
 Czerkassy – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Czerkassy – wieś w obwodzie lipieckim
 Czerkassy – wieś w obwodzie orenburskim
 Czerkassy – wieś w obwodzie penzeńskim
 Czerkassy – wieś w obwodzie tulskim

Ukraina 
:
 Czerkasy – miasto w obwodzie czerkaskim (stolica tegoż)
 Czerkasy – wieś w obwodzie lwowskim
 Czerkasy – wieś w obwodzie wołyńskim

Także 
 Czerkasy – dawna gmina wiejska w II Rzeczypospolitej
 Czerkasy – dawna gmina wiejska w województwie lubelskim
 Czerkasy – część miasta Łaszczów

Zobacz także 
 Czerkasy Lwowskie, Czerkasy Wołyńskie – przystanki kolejowe na Ukrainie
 Czerkasy (U311) – morski trałowiec
 Czerkasi

Strony ujednoznaczniające